Западный вокзал — название вокзалов в следующих городах:
 Западный вокзал (Будапешт)
 Западный вокзал (Вена)
 Западный вокзал (Инсбрук)
 Западный вокзал (Пекин)